

Жанаауил — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Жанаауил — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Жанаауил — село, Карагандинська міська адміністрація, Карагандинська область
 Жанаауил — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Жанаауил — село, Тарбагатайський район, Східноказахстанська область

Див. також 
 Жанааул